Die J.P. Morgan China Squash Open 2018 fanden vom 5. bis 9. September 2018 in Shanghai in der Volksrepublik China statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2018/19 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Gold. Parallel fand ein Squashturnier der Damen der PSA World Tour der Damen 2018/19 statt. Es gehörte ebenfalls zur Kategorie PSA World Tour Gold.

Vorjahressieger waren Ramy Ashour bei den Herren und Nour El Sherbini bei den Damen. Mohamed Abouelghar gewann bei den Herren den Titel, nachdem er im Finale Paul Coll mit 11:8, 11:8 und 11:8 bezwungen hatte. Raneem El Weleily setzte sich bei den Damen im Finale gegen Camille Serme durch, sie gewann die Partie mit 11:5, 8:11, 11:6 und 11:5.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 24 Spielern. Die jeweils acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielten Wang Junjie und Li Dongjin jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug jeweils 120.500 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Hauptrunde

Damen

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2018
PSA World Tour 2018/19
PSA World Tour der Damen 2018/19